Poryes ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Poryes (* 1955), US-amerikanischer Drehbuchautor

PorYes steht für:
 PorYes, den  Feministischen Pornofilmpreis Europa sowie das gleichnamige feministische Gütesiegel für pornografische Filme